Sinskea är ett släkte av bladmossor. Sinskea ingår i familjen Meteoriaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Sinskea